Arroyo Sarandí ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo Sarandí (Arroyo Cuaró Grande), Nebenfluss des Arroyo Cuaró Grande
 Arroyo Sarandí (Arroyo Don Esteban), linksseitiger Nebenfluss des Arroyo Don Esteban
 Arroyo Sarandí (Arroyo Solís Grande), Nebenfluss des Arroyo Solís Grande
 Arroyo Sarandí (Arroyo Yacuy, Salto), linksseitiger Nebenfluss des Arroyo Yacuy
 Arroyo Sarandí (Arroyo Yacuy, Artigas), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Yacuy
 Arroyo Sarandí (Río de la Plata), Nebenfluss des Río de la Plata
 Arroyo Sarandí (Arroyo Tres Cruces Grande), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Tres Cruces Grande
 Arroyo Sarandí (Arroyo del Alférez), linksseitiger Nebenfluss des Arroyo del Alférez
 Arroyo Sarandí (Arroyo Porongos), Nebenfluss des Arroyo Porongos

Siehe auch:
 Arroyo Sarandí Chico
 Arroyo Sarandí Grande (Begriffsklärung)